Heiskanen är ett efternamn som burits av bland andra:

 Ilkka Heiskanen (född 1962), finländsk skådespelare
 Janne Heiskanen (född 1979), finländsk trumslagare
 Juho Heiskanen (1889–1950), finländsk militär
 Kaarlo Heiskanen (1894–1962), finländsk militär
 Maria Heiskanen (född 1970), finländsk skådespelare
 Miro Heiskanen
 Outi Heiskanen
 Santeri Heiskanen (född 1977), finländsk hockeyspelare och -tränare
 Veijo Heiskanen (född 1959), sverigefinsk travtränare
 Veikko Heiskanen
 Väinö Heiskanen

Finska efternamn